Усть-Берёзовка — деревня в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Степновского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 61 км к югу от райцентра Назарово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 107 мужчин и 108 женщин из 215 чел.

Ссылки 
 Людмила Почекутова. "За речкой Берёзовкой, на улице Заречной…". Газета "Советское Причулымье". №21 (13044) от 20.05.2011

Примечания 

Населённые пункты Назаровского района